Abita ist der Name mehrerer Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Abita Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Louisiana
 Abita River, ein Fluss im US-Bundesstaat Louisiana
 Lake Abita, ein See im US-Bundesstaat Minnesota

Abita ist der Familienname folgender Personen:
 Noée Abita (* 1999), französische Schauspielerin
 Victor Abita (* 1916), venezolanischer Pianist, Musikpädagoge und Pianist italienischer Herkunft 

Sonstiges:
 Abita Springs, eine Ortschaft im US-Bundesstaat Louisiana

im NRHP gelistete Objekte:
 Abita Springs Historic District, in Abita Springs, Louisiana, ID-Nr. 82004622
 Abita Springs Pavilion, in Abita Springs, Louisiana, ID-Nr. 75002062